Die Football League Fourth Division 1967/68 war die zehnte Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Die vier letztplatzierten Klubs York City, FC Chester, AFC Workington und Bradford Park Avenue erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1968/69 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen. Auch Port Vale musste sich der Wiederwahl stellen, da sie wegen illegaler Spielerzahlungen sonst ausgeschlossen wurden.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1967/68
Fußballsaison 1967/68